UBI Banca, een Italiaanse bankgroep
 Ubisoft, een Franse videogameproducent en -uitgever
 Universeel basisinkomen, een gegarandeerd inkomen dat elke burger van de overheid krijgt